Monumento al soldado desconocido puede referirse a:
Tumba del soldado desconocido, nombre de numerosos monumentos dedicados a este efecto;
Tumba del soldado desconocido, en el Arco de Triunfo de París, Francia;
Tumba del soldado desconocido, en el Monumento a Víctor Manuel II de Roma, Italia;
Tumba del soldado desconocido, en el Arco de Triunfo de Carabobo, Venezuela.
Monumento al Soldado Desconocido de la Plaza Síntagma en Atenas, Grecia;
Monumento al soldado desconocido, en el Morro Solar de Lima, Perú
Monumento al soldado desconocido, en el Morro de Arica, Chile
Monumento al Soldado Desconocido de Sofía, Bulgaria.
Monumento al Resistente Desconocido de Maya, España.
 de Gaza (Midan Al Jundi Al Majhool -el mismo nombre tienen otros monumentos al soldado desconocido en países árabes, como el de Bagdad-)